A 2017-es spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat második idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon június 24-én vette kezdetét a Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és november 12-én ért véget az Autódromo do Estoril aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Christian Lundgaard nyerte meg, míg a csapatoknál az MP Motorsport diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF417
17